Cevenini ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Cevenini (~1935–1975), italienischer Schauspieler
 Aldo Cevenini (Cevenini I; 1886–1973), italienischer Fußballspieler
 Mario Cevenini (Cevenini II; * 1891; † unbekannt), italienischer Fußballspieler
 Luigi Cevenini (Cevenini III; 1895–1968), italienischer Fußballspieler
 Cesare Cevenini (Cevenini IV; 1899–1996), italienischer Fußballspieler
 Carlo Cevenini (Cevenini V; 1901–1965), italienischer Fußballspieler